Liga SEHA 2011/2012 – 1. sezon Ligi SEHA, rozegrany pomiędzy 10 września 2011 a 15 kwietnia 2012. Uczestniczyło w nim 12 drużyn z: Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii i Słowacji.

Sezon zasadniczy wygrał chorwacki RK Zagrzeb, który odniósł 17 zwycięstw, zanotował dwa remisy i poniósł trzy porażki. Taki sam bilans meczów i liczbę punktów uzyskał drugi w tabeli macedoński Vardar Skopje, natomiast trzeci Tatran Preszów, który również wygrał 17 spotkań, zgromadził jeden punkt mniej. Do Final Four, które zostało rozegrane 14–15 kwietnia 2012 w Zagrzebiu, awansował również Metalurg Skopje. Zwyciężył Vardar Skopje, który w finale wygrał 21:18 z Metalurgiem Skopje. W meczu o 3. miejsce RK Zagrzeb pokonał 31:29 Tatrana Preszów.

Sezon zasadniczy 

|}

Final Four 

Najlepszym zawodnikiem Final Four został wybrany skrzydłowy Zlatko Horvat (RK Zagrzeb), natomiast tytuł najlepszego bramkarza otrzymał Darko Stanić z Metalurga Skopje. Najlepszym zawodnikiem meczu finałowego został wybrany czeski skrzydłowy Jan Sobol (Vardar Skopje), który zdobył sześć bramek.

Przypisy

Bibliografia 
 

Liga SEHA
2011 w piłce ręcznej
2012 w piłce ręcznej
2011 w Europie
2012 w Europie